Ruské příjmení Děgťarjov () má více nositelů:

 Grigorij Děgťarjov (1958–2011), sovětský desetibojař
 Igor Vladimirovič Děgťarjov (* 1976), ruský fotbalista
 Michail Děgťarjov (* 1981), ruský politik
 Stěpan Anikijevič Děgťarjov (1766–1813), ruský hudební skladatel
 Vasilij Alexejevič Děgťarjov (1880–1949), ruský konstruktér palných zbraní

Ruská příjmení